Östra Rönnskär kan syfta på följande platser:

Finland 

 Östra Rönnskär, Helsingfors, Nyland, 
 Östra Rönnskär, Borgå, Nyland,

Se även
Rönnskär
Västra Rönnskär